Владле́н Па́влович Тро́шкин () — советский и российский оператор и режиссёр документального кино, генеральный директор Центральной студии документальных фильмов, народный артист РСФСР (1979).

Биография 
Родился в семье специального фотокорреспондента газеты «Известия», участника Великой Отечественной войны Павла Артемьевича Трошкина (1909—1944).

Окончил операторский факультет ВГИКа в 1952 году (мастерская Э. Тиссэ и А. Головни).

В 1952 году начал работать на Центральной студии документальных фильмов в качестве ассистента оператора, затем — оператора и режиссёра.

В 1956 году поехал на целину. Участвовал в многомесячной экспедиции на Дальний Восток.

В 1964—1969 годах преподавал во ВГИКе. С 1974 по 1975 год читал курс кинорежиссуры и руководил мастерской режиссёров документального кино на Высших курсах сценаристов и режиссёров.

В 1970 году вместе с молодёжным медицинским отрядом работал в Перу над съёмками фильмов об оказании помощи пострадавшим от землетрясения. Там состоялось знакомство с хирургом Ренатом Акчуриным.

С 1974 по 1990 годы работал над созданием цикла фильмов о Байкало-Амурской магистрали, был автором сценариев ко многим из них.

Генеральный директор Российской центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов в 1995—2001 годах.

Член КПСС с 1955 года, член Союза кинематографистов СССР — СК России (Москва).

Скончался 22 ноября 2015 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Семья 
 жена — Нина Васильевна Крачковская (1930—2021), актриса театра и кино;
 дочь — Елена Владленовна Трошкина (род. 1956), редактор на ЦСДФ.

Фильмография

Награды и звания 
 Серебряный приз Московского международного кинофестиваля (1965) — за фильм «Месяц доброго солнца» (1965);
 заслуженный деятель искусств РСФСР (29 сентября 1969);
 народный артист РСФСР (14 ноября 1979);
 лауреат Государственной премии СССР (1986) — за кинолетопись Байкало-Амурской магистрали (БАМ);
 орден Командора — высшая награда Перу.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Двадцать пятый кадр, воспоминания документалиста
 Из истории БАМа

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Персоналии:ЦСДФ
Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты России
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Троекуровском кладбище